

Каравай — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія
 Каравай — присілок, Сладковський район, Тюменська область

Див. також 
 Каравайка
 Новокаравайський
 Старокаравайський